

Ільїнське — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Ільїнське — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Ільїнське — село, Великоустюзький район, Вологодська область
 Ільїнське — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Ільїнське — село, Дмитровський міський округ Московська область
 Ільїнське — село, Катайський район, Курганська область
 Ільїнське — село, Красногорський міський округ, Московська область
 Ільїнське — село, Малопургинський район, Удмуртія
 Ільїнське — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Ільїнське — село, Слободський район, Кіровська область
 Ільїнське — зупинний пункт/пасажирська платформа Білоруського (Смоленського) напрямку МЗ у Московській області

Див. також 
 Іллінське